Ship (в переводе с  «корабль») — многозначный термин:
 The Ship — компьютерная игра в жанре FPS
 Ship Simulator 2006 — игра-симулятор гражданских кораблей
 Freedom Ship — корабль, называемый городом-на-море
 Delivered Ex Ship — условие договора международной купли-продажи
 Free Alongside Ship — международный торговый термин

См. также